Josef Musil (ur. 1920) – austriacki piłkarz,
 Josef Musil (ur. 1932) – czeski siatkarz.